Маккли́ри () — шотландская фамилия (происходит из Донегола, Ирландия). Известные носители:

 Макклири, Гарет (род. 1987) — английский фланговый полузащитник, выступающий за «Рединг».
 Макклири, Ли — шотландский кёрлингист.
 Макклири, Трент (род. 1972) — профессиональный канадский хоккеист.

См. также 
 Клири

Примечания